Sankt Ulrich, psáno též St. Ulrich (česky Svatý Oldřich) může být:

 St. Ulrich am Pillersee – obec v rakouské spolkové zemi Tyrolsko
 Sankt Ulrich am Waasen – obec v rakouské spolkové zemi Štýrsko
 Sankt Ulrich bei Steyr – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy
 Sankt Ulrich im Mühlkreis – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy
 Sankt Ulrich (Vídeň) – část Vídně

Externí odkazy